André Rousset, né le  à Crest (Drôme) et mort le  à Paris, est un prélat catholique français, évêque de Pontoise de 1966 à 1988.

Biographie 
André Rousset est ordonné prêtre le  pour le diocèse de Versailles. Il en est nommé vicaire général en 1961 puis, le , Paul VI le nomme évêque auxiliaire de ce même diocèse, dont le territoire correspondait alors à celui du département de Seine-et-Oise. André Rousset est consacré évêque par , évêque de Versailles. 

Lorsque, le , en parallèle du rédécoupage des départerments de l'Île-de-France, les diocèses de Paris et de Versailles sont divisés pour donner naissance aux diocèses franciliens,  est nommé premier évêque du nouveau diocèse de Pontoise, diocèse qu'il lui faut structurer dans une période de forte croissance démographique. Souffrant de problèmes de santé, il sollicite la nomination d'un évêque coadjuteur, qu'il obtient le  en la personne de Thierry Jordan. Il se retire le  et s'éteint, à Paris le .

Notes et références

Liens externes 

Évêque de Pontoise
Évêque catholique français du XXe siècle
Prêtre du diocèse de Versailles
Naissance en juillet 1918
Naissance à Crest (Drôme)
Décès en décembre 1994
Décès dans le 14e arrondissement de Paris
Décès à 76 ans